Чирітей () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Трушешть.
 Чирітей () — село в Румунії, у повіті Нямц. Адміністративно підпорядковується місту П'ятра-Нямц.